

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, une comète Manx est un petit corps rocheux doté d'une orbite de longue période comme les comètes typiques, mais sans queue.
 En biologie, le Manx est une race de chats sans queue, originaire de l'île de Man.

Sciences humaines et sociales 
 Le manx est une langue gaélique, parlée sur l'île de Man.

Culture et société 
 La Norton Manx est une motocyclette de course (1936-1963).